Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Ericsson Open) van 2012 vond plaats van 20 tot en met 31 maart 2012 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 28e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2012. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Viktoryja Azarenka was als eerste geplaatst – ze verloor in de kwartfinale van Marion Bartoli, waarmee haar ononderbroken reeks van 26 gewonnen partijen sinds het begin van 2012 ten einde kwam. Het vijfde reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Sjarapova verloor hiermee haar vierde finale in Miami. Radwańska, die gedurende deze anderhalve week geen set hoefde af te staan, wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-toernooizege, de tweede van dit jaar. Aan het hoofdtoernooi namen twee Belgische speelsters deel – de als 23e geplaatste Yanina Wickmayer klopte haar ongeplaatste landgenote Kim Clijsters in de derde ronde, maar moest in de vierde ronde haar meerdere erkennen in Caroline Wozniacki. De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Daniela Hantuchová en Agnieszka Radwańska waren als achtste geplaatst – ze kwamen niet verder dan de tweede ronde. Het als eerste geplaatste Amerikaanse team Liezel Huber en Lisa Raymond verloor al in de eerste ronde. De finale werd gespeeld tussen het als vijfde geplaatste Russische duo Maria Kirilenko en Nadja Petrova en het als zesde geplaatste Italiaanse koppel Sara Errani en Roberta Vinci. Beide teams hadden op weg naar de finale nog geen set verloren. Na een stand van 1–1 in sets moest een match-tiebreak de doorslag geven – deze werd gewonnen door Kirilenko/Petrova. Na twee eerdere gezamenlijke titels (in 2008 en 2009) was dit hun derde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
  Toernooischema WTA

Miami 2012
Miami